Hallowell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Hallowell herpetologist 
 Edward Hallowell